«Деловые люди» — советская кинокомедия, снятая по новеллам О. Генри в 1962 году режиссёром Леонидом Гайдаем.

Название фильма заимствовано у сборника рассказов О. Генри «Деловые люди» (; 1910) и открывающего этот сборник одноимённого рассказа. При этом ни одна из экранизированных новелл не входит в этот сборник: «Дороги, которые мы выбираем» и «Вождь краснокожих» вышли в сборнике «Коловращение» (; 1910), а «Родственные души» — в сборнике «Шестёрки-семёрки» (; 1911). Премьера фильма приурочена к 100-летию со дня рождения писателя.

Сюжет 
Фильм состоит из трёх не связанных между собой по сюжету новелл, основанных на рассказах американского писателя О. Генри. Первая новелла — трагическая, остальные две — комические:
 «Дороги, которые мы выбираем» (; 1904);
 «Родственные души» (; 1904);
 «Вождь краснокожих» (; 1907).

В ролях

«Дороги, которые мы выбираем» 
 Владлен Паулус — Акула Додсон, маклер (озвучивает Олег Даль)
 Александр Шворин — Боб Тидбол, сообщник Додсона в его сне
 Виктор Громов — мистер Уильямс, коллега Додсона

 Не указанные в титрах
 Лев Лобов — проводник вагона
 Владимир Пицек — машинист
 Виктор Уральский — кочегар
 Юрий Чулюкин — клерк Пибоди, служащий в маклерской конторе Додсона

«Родственные души» 
 Ростислав Плятт — хозяин квартиры
 Юрий Никулин — грабитель

«Вождь краснокожих» 
 Георгий Вицин — Сэм, мошенник
 Алексей Смирнов — Билл Дрисколл, напарник Сэма
 Сергей Тихонов — Джонни Дорсет, он же Вождь Краснокожих (озвучивает Маргарита Корабельникова, в некоторых сценах актёр говорит своим голосом)
 Георгий Милляр — Эбенезер Дорсет, отец Джонни (нет в титрах)
 Евгений Евстигнеев — горожанин (озвучивание, нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Леонид Гайдай
 Режиссёр-постановщик: Леонид Гайдай
 Главный оператор: Константин Бровин
 Главный художник: Владимир Каплуновский
 Композитор: Георгий Фиртич
 Звукооператор: Игорь Майоров
 Дирижёры: Юрий Силантьев, Эмин Хачатурян
 Режиссёры: А. Ваничкин, В. Севастьянова
 Редактор: Е. Скиданенко
 Директора картины: Виктор Слонимский, В. Агеев
 Художник: Е. Кораблёв
 Художник по костюмам: Л. Наумова
 Монтаж: Аллы Абрамовой
 Комбинированные съёмки: оператор — Н. Ренков, художник — Б. Носков.

Съёмки 
 Эпизод с ограблением поезда новеллы «Дороги, которые мы выбираем» снимался на железнодорожной станции города Яремче Ивано-Франковской области Украины. В кадре на несколько секунд появляется железнодорожный мост через реку Прут, сразу за которым виден портал тоннеля. Проезжающий по этому мосту паровоз, который грабители отцепляют от поезда и угоняют, — трофейный немецкий ТО (BR 56). Натурой для дальнейших сцен послужили: Белая скала в Белогорском районе Крымской области и Никитское ущелье в окрестностях Ялты.

 Большая часть новеллы «Вождь краснокожих» была снята в посёлке Куйбышево Крымской области.

Издание на видео 
В 1980-е годы в СССР фильм начал выпускаться видеокомпанией «Видеопрограмма Госкино СССР» на видеокассетах в системе SECAM. С 1990 года фильм выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план», в 1995—1999 годах совместно с компанией «ВидеоМир», со звуком Hi-Fi Stereo и в системе PAL.

В России с 2001 года фильм полностью отреставрирован и перевыпущен на VHS и DVD объединением «Крупный план» в хорошем качестве изображения и звука. На DVD он выпущен в системе звука Dolby Digital 5.1 и Dolby Digital 1.0, с русскими субтитрами; дополнительно: «Фильмография» и «Коллекция комедий».

См. также 
 Список произведений О. Генри

Примечания

Ссылки 

 Фильм «Деловые люди» на официальном сайте «Мосфильма» (cinema.mosfilm.ru)
  на официальном канале «Мосфильма»
 Фильм «Деловые люди» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы Леонида Гайдая
Экранизации произведений О. Генри
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1962 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Киноальманахи СССР
Фильмы о ворах
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «Мосфильм»